Fred Stevens (Liverpool, 17 de enero de 1936) es un expiloto británico de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1959 hasta 1967. Su mejor temporada fue en 1965 cuando acabó en cuarto lugar de la clasificación general de la categoría de 500cc.

En 1967, Stevens compitió con la marca italiana de Paton donde ganó las carreras de la categoría de 350cc y 500cc del North West 200 en Irlanda del Norte y en dos ocasiones acabó en el podio de la TT Isla de Man.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de Bultaco
Pilotos de Norton
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc